Овинс Сен-Прё (; род. 8 апреля 1983, Иммокали, Флорида, США) — американский боец смешанных боевых искусств, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступает под эгидой UFC. Профессиональный боец с 2008 года. Ранее выступал в крупной американской организации Strikeforce. Являлся претендентом на пояс временного чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Биография 
Овинс Сен-Прё родился во Флориде, а его родители были иммигрантами с Гаити. Сен-Прё посещал Колледж в Иммокалее, Флорида, где он выступал на соревнованиях по вольной борьбе, а также играл в американский футбол и занимался бегом. Как борец Сен-Прё добился рекорда 26-1, а помимо этого Овинс добился значимых успехов в беге, и в американском футболе.

Овинс получил степень по социологии в 2004 году, затем начал тренировки по кикбоксингу и грэпплингу.

После двух неуспешных попыток пробиться в высшую лигу Американского футбола, Сен-Прё оставил этот спорт и начал заниматься ММА. Сен-Прё, который тренируется в Knoxville Martial Arts Academy, в Ноксвилле, Теннеси, начал выступать в ММА по совету своего тренера.

Сен-Прё одержал 5 побед подряд, выступая по любителям, и дебютировал в профессиональном ММА на турнире VFC 1 против Родни Уоллеса, и проиграл решением судей. В своём втором поединке по ММА он снова проиграл, и снова решением судей. В следующем поединке Сен-Прё встретился в бою с Робертом Тернером, и одержал победу брутальным хэдкиком на турнире XFC 7: School of Hard Knox.

Титулы и достижения

Смешанные боевые искусства 
 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Выступление вечера» (пять раз) против Никиты Крылова, Маурисиу Руа, Юсина Оками, Кори Андерсона и Тайсона Педро.
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (один раз) против Гловера Тейшейры
 Единственный боец в истории UFC который смог закончить бой приёмом вон флю трижды.
 MMAJunkie.com
 Апрель 2015 год «Лучший нокаут месяца» против Патрика Камминза</small>

Статистика в смешанных единоборствах 

|Поражение
|align=center|26–17
| Филип Линс
|Технический нокаут (удары руками)
|UFC Fight Night: Андради vs. Блэнчфилд
|
|align=center|1
|align=center|0:49
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|26-16
| Маурисиу Руа 
|Раздельное решение
|UFC 274
| 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Финикс, Аризона, США
|
|-
|Поражение
|align=center|25–16
| Таннер Босер
|Технический нокаут (удары руками)
|UFC Fight Night: Ган vs. Волков
|
|align=center|2
|align=center|2:31
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|25–15
| Джамаал Хилл
|Технический нокаут (удары руками)
|UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori
|
|align=center|2
|align=center|3:37
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|25–14
| Алонсо Менфилд
|Нокаут (удар рукой)
|UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai
|
|align=center|2
|align=center|4:07
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 24-14
| Бен Ротуэлл
|Решение (раздельное)
|UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira
|
|align=center|3
|align=center|3:00
|Джексонвиль, США
| 
|-
|Победа
|align=center|24-13
| Михал Олексейчук
|Сдача (удушение вон флю)
|UFC Fight Night 160
|
|align=center|2
|align=center|2:14
|Копенгаген, Дания
|
|-
|Поражение
|align=center|23-13
| Никита Крылов
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 236
|
|align=center|2
|align=center|2:31
|Атланта, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-12
| Доминик Рейес
|Решение (единогласно)
|UFC 229
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-11
| Тайсон Педро
|Сабмишном (прямой рычаг локтя)
|UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards
|
|align=center|1
|align=center|2:54
|Калланг, Сингапур
|
|-
|Поражение
|align=center|22-11
| Илир Латифи
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|UFC on Fox: Emmett vs. Stephens
|
|align=center|1
|align=center|3:48
|Орландо, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-10
| Кори Андерсон
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|UFC 217
|
|align=center|3
|align=center|1:25
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-10
| Юсин Оками
|Сдача (удушение вон флю)
|UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami
|
|align=center|1
|align=center|1:50
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|20-10
| Маркус Рожериу де Лима
|Сдача (удушение вон флю)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov
|
|align=center|2
|align=center|2:11
|Нашвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-10
| Волкан Оздемир
|Решением (раздельным)
|UFC Fight Night: Bermudez vs. Korean Zombie
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хьюстон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|19-9
| Джими Манува
|KO (удары)
|UFC 204
|
|align=center|2
|align=center|2:38
|Манчестер, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-8
| Джон Джонс
|Решением (единогласное)
|UFC 197
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
| Рафаэл Кавалканти
|Решением (единогласное)
|UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-7
| Гловер Тейшейра
| Удушающий (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:10
| Нэшвилл, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-6
| Патрик Камминз
| KO (удары)
| UFC on Fox: Machida vs. Rockhold
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:54
| Ньюарк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-6
| Маурисиу Руа
| KO (удары)
| UFC Fight Night: Shogun vs. Saint Preux
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:34
| Уберландия, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 16-6
| Райан Бейдер
| Решением (единогласным)
| UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Бангор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-5
| Райан Джиммо
| Сабмишном (кимура)
| UFC 174
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:10
| Ванкувер, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 15-5
| Никита Крылов
| Сабмишном (удушение плечом)
| UFC 171
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:29
| Даллас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-5
| Коди Донован
| KO (удары)
| UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:07
| Бостон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-5
| Джан Вилланте
| Техническим решением (большинством судейских голосов)
| UFC 159
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:33
| Ньюарк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-5
| Т.Дж. Кук
| KO (удары)
| Strikeforce: Rousey vs. Kaufman
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:20
| Сан Диего, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-5
| Гегард Мусаси
| Решением (единогласным)
| Strikeforce: Melendez vs. Masvidal
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4
| Джо Кэзон
| Сабмишном (удары)
| Strikeforce Challengers: Voelker vs. Bowling III
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-4
| Абонго Хамфри
| Решением (единогласным)
| Strikeforce Challengers: Woodley vs. Saffiedine
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Нэшвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-4
| Бенджи Рэдак
| Решением (единогласным)
| Strikeforce: Henderson vs. Babalu II
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сент-Луис, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-4
| Антуан Бритт
| Решением (единогласным)
| Strikeforce Challengers: Wilcox vs. Ribeiro
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Джексон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-4
| Джейсон Дей
| KO (удар)
| EFC 5: Summer Rumble
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:08
| Ллойдминстер, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 6-4
| Клаудио Куна Годой
| Техническим нокаутом (травма руки)
| Washington Combat: Battle of the Legends
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Вашингтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-4
| Крис Хок
| TKO (удары)
| Strikeforce: Nashville
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Нэшвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-4
| Бретт Чисм
| TKO (удары)
| GTO Cage Fights
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:15
| Гриффин, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-4
| Вёрджил Цвиккер
| TKO (удары)
| Top Combat Championship 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:46
| Сан Хуан, Пуэрто-Рико
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-3
| Ник Фекете
| Решением (единогласным)
| Vendetta Fighting Championship: A Night of Vengeance
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Ораньестад, Аруба
|
|-
| Победа
| align=center| 3-2
| Джонатан Смит
| Сабмишном
| Vendetta Fighting Championship: A Night of Vengeance
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:46
| Ораньестад, Аруба
|
|-
| Победа
| align=center| 2-2
| Омби Мобли
| Сабмишном (Calf Slicer)
| XFC 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:36
| Ноксвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-2
| Роберт Тернер
| KO (удар ногой в голову)
| XFC 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:36
| Ноксвилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-2
| Рей Лизама
| Решением (единогласным)
| Shark Fights 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Амарилло, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 0-1
| Родни Уоллес
| Решением (единогласным)
| Vengeance Fighting Championship 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Конкорд, США
|

См. также 
 Смешанные боевые искусства
 Ultimate Fighting Championship

Примечания 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Университета Теннесси